Sabella bezeichnet:
 eine Gattung aus der Familie der Federwürmer

Sabella ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Sabella (1954–2020), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Ernie Sabella (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Michael Sabella (1910–1989), Berufsverbrecher in der New Yorker Mafiafamilie Bonanno
 Salvatore Sabella (1891–1962), sizilianisch-US-amerikanischer Mobster
 Steve Sabella (* 1975), palästinensischer Fotokünstler